Eadgils è un nome germanico che deriva da auða (ricchezza) e gīslaz (freccia). Può riferirsi a:
Eadgils, re semi-leggendario svedese;
Eadgils dei Myrging, che compare nel poema anglosassone Widsith e nella cronaca danese Gesta Danorum;
Aldgisl (o Aldgillis, o Eadgils), condottiero o re dei Frisoni, padre di Redbad.